Соревнования по борьбе на IV летних Олимпийских играх прошли с 20 по 25 июля. Впервые прошли состязания одновременно по греко-римской и вольной борьбе. В них участвовали 115 спортсменов из 14 стран, которые соревновались за девять комплектов медалей.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Страны 

В соревнованиях по борьбе участвовали 117 спортсменов из 14 стран:
В скобках указано количество спортсменов
  (4)
  (4)
  (53)
  (7)
  (1)
  (11)
  (1)
  (1)
  (9)
  (1)
  (4)
  (6)
  (4)
  (9)

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК  
 Результаты соревнований